

Вольково — село в гміні Каменець Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Вольково — село в гміні Осечна Лещинського повіту Великопольського воєводства